Amenherjepeshef es un nombre egipcio que puede referirse a:

 Amenherjepeshef, hijo de Ramsés II.
 Amenherjepeshef, hijo de Ramsés III.
 Amenherjepeshef, hijo de Ramsés VI.